Шемя́кин — русская фамилия, образованная от нецерковного имени (прозвища) Шемяка.

Известные носители

А 
 Шемякин, Алексей Андреевич (род. 1989) — российский лыжник.
 Шемякин, Алексей Николаевич (ок. 1812—1887)
 
 Шемякин, Афанасий Леонтьевич (1871—после 1937) — депутат Государственной думы I созыва от Вологодской губернии.

В

Г, Д, Е 
 Шемякин, Григорий Мелентьевич (1907—1973) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Шемякин, Джон Александрович (род. 1969) — русский писатель и блогер, историк.
 Шемякин, Евгений Иванович (1929—2009) — советский учёный в области механики горных пород.

И

К 
 Шемякин, Константин Яковлевич (1864—1927) — генерал-майор Российской императорской армии.

М

Н, Ф 
 Шемякин, Николай Степанович (1740—1816) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Шемякин, Фёдор Николаевич (1899—1980) — советский учёный в области психологии.

Составные фамилии 
 Пронский-Шемякин, Юрий Иванович (ум. 1554) — князь из рода Рюриковичей, стольник и воевода, российский военный и государственный деятель.

См. также 
 Шемякина
 Шемякин суд (значения)

Примечания